Protesi – dispositivo artificiale atto a sostituire una parte del corpo mancante
Protesi (o prostesi) – in fonologia, aggiunta di un elemento all'inizio di una parola
Protesi – nell'architettura religiosa, ambiente del presbiterio destinato alla preparazione della liturgia